

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (патриций); консулы: Тиберий (в 5-й раз, патриций) и Луций Элий Сеян (плебей); консулы-суффекты: Фавст Корнелий Сулла Лукулл (патриций), Секст Тедий Валерий Катулл, Публий Меммий Регул и Луций Фульциний Трион (все — плебеи); претор: Консидий Прокул.
 Антония Младшая донесла Тиберию, что Сеян готовит заговор. Раскрытие заговора Сеяна и его казнь.
 Преследования и казни подозреваемых в участии в заговоре.
 Префектом претория становится Квинт Невий Корд Суторий Макрон.
 Калигула вызван Тиберием на Капри.
 Наместник в Аквитании Гальба.
 Рим возводит на престол одрисов своего ставленника, превратив Южную Фракию в зависимое царство.

Китай 
 Хунну совершают набег на Китай.

Родились 
 Гней Аррий Антонин — государственный и военный деятель, а также поэт Римской империи второй половины I века, дед императора Антонина Пия.

Скончались 

 24 марта — Иисус Христос;
 18 октября — Луций Элий Сеян, главнокомандующий преторианской гвардией, казнён по приговору римского сената;
 24 октября — Луций Элий Галл Страбон, великий понтифик (31 год), сын предыдущего. Казнён по приговору сената;
 26 октября — , жена Луция Элия Сеяна, казнена;
 октябрь — Ливилла, сообщница Сеяна, племянница и невестка Тиберия;
 Веллей Патеркул, римский историк, казнён;
 , ординарный консул 29 года, казнён;
 Нерон Юлий Цезарь Германик, старший сын Германика и Агриппины Старшей, старший приёмный сын императора Тиберия, женатый на его внучке и один из возможных наследников его власти;
 Элия Юнилла, дочь Элия Сеяна, казнена;
 Юний Блез, консул-суффект 10 года, проконсул Африки в 21—23 годах. Покончил жизнь самоубийством;
 , сенатор и участник заговора Сеяна. Покончил жизнь самоубийством.

Примечания

См. также